Борис Александрович Савельев (; 1947, Черновцы) — российский .

Биография 
Борис Савельев родился в 1947 году в городе Черновцы в Западной Украине. С 1966 года живёт в Москве. Фотографией начал интересоваться в 1963. В 1972 году окончил Московский Авиационный Институт. С 1972 по 1983 год работал инженером. С 1982 года работал, как «внештатный фотограф» для некоторых издательств в СССР и за рубежом. Его пристрастие к цветной фотографии проявилось в 1980-м году. Фотографии предпочитает печатает вручную, используя и традиционные, и альтернативные (Платина, Гуммиарабик, Лит/Lith) способы.

Работы находятся в коллекциях 
 Государственная Третьяковская Галерея, Москва.
 Государственный Русский Музей, Санкт-Петербург.
 Московский дом фотографии, Москва.
 Государственный Музей «Художественная Галерея», Калининград.
 The Corcoran Gallery of Art, Washington D.C.
 The Baltimore Museum of Art. Maryland, USA
 DG Банк Франкфурт Германия.
 Museum of Fine Art, Santa Fe.
 Саарский Музей, Saarbruken Германия.
 Staatgalerie Штутгарт.
 Художественный музей, Котбус, Германия.
 MBochum Галерея, Бохум Германия.
 Calcografie Nacional, Мадрид, Испания.
 Factum-arte, Мадрид, Испания.
 Университет Вупперталя, Вупперталь, Германия.
 SFMOMA, San-Francisco, USA.

Персональные выставки 
 1978 — Редакция журнала «Советское Фото», Москва.
 1979 — Музей фотографии. Каунас, Литва.
 1981 — Музей фотографии. Шяуляй, Литвы.
 1992 — Государственная Третьяковская Галерея.
 1993 — Музей Фотоколлекций, Москва.
 1994 — Государственный музей «Художественная Галерея», Калининград.
 1995 — Галерея «mBochum» Бохум, Германия.
 1996 — Музей Saarland , Saarbruken, Германия.
 1997 — Государственный Русский Музей.
 1999 — «ifa-Galerie» Бонн, Германия.
 2000 — «ifa-Galerie» Берлин, Германия, Kunsthaus, Дрезден, Германия.
 2000 — Государственный Музей Искусства, Kottbus, Германия, Школа Искусств, Leer Германии.
 2001 — Anahita Галерея, Санта-Фе, США.
 2001 — Московский дом фотографии.
 2002 — Государственная Третьяковская Галерея.
 2003 — «Fine Art Gallery» Университет Wuppertal Германия.
 2003 — Anahita Галерея, Санта-Фе, США.
 2004 — «КВАДРАТЫ. 1974—1984», галерея ФотоСоюз, Москва.
 2004 — «City no time» State Moscow museum of modern art, Moscow.
 2006 — «la nostalgia di uno squardo perduto» Palazzo Magnani, Reggio-Emilia, Italy.
 2006 — «Квадраты. 1974—1984». Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО, Санкт-Петербург.
 2007 — «31 Years» Guereta Gallery, Madrid.
 2009 — Michael Hoppen Gallery, London.
 2011 — Clair Gallery, Munich.
 2011 — Michael Hoppen Gallery, London.

Групповые выставки 
 2015 — «New Arrivals: Late 20th-Century Photographs from Russia & Belarus», The Baltimore Museum of Art

Авторская книга 
 Boris Savelev, «Secret City», Thames&Hudson, Лондон 1988

Основные публикации 
 1978 — журнал «Советское Фото»
 1979 — журнал «Советское Фото»
 1984 — «Русское Искусство в Украинских Музеях», Mistectvo, Киев
 1985 — журнал «Советское Фото»;
 1985 — журнал «Foto», DDR
 1986 — D.Mrazkova & V.Remes «Another Russia», Thames&Hudson, London;
 1986 — Cheskoslovenska fotografie,
 1986 — Creative Camera, Лондон
 1988 — книга Taneli Escola & Hannu Eerikainen «Toisinnakijat» (Инаковидящие) Helsinki
 1989 — журнал Aperture «Photostrojka» NY.USA
 1991 — книга «Changing Reality» Starwood Publishing, Inc.
 1993 — «Uber die grosen Stadte» Bildende Kunst, (NGBK)
 1995 — Contemporary Photographers SJpress Лондон
 1999 — Momente der dauer Бонн,
 1999 — Hot Shue Лондон
 2000 — Bauwelt Берлин, Бреннпанкт Мэг Берлин, Photography Now Берлин, PhotoNews Гамбург
 2001 — «Madrid torno эль-Sol» Цифровое Портфолио, Calcografia NationalМадрид
 2003 — Stationen des Augenblicks/Университет Вупперталя, Германия,
 2003 — Factum-arte, Мадрид
 2005 — de Fotograaf magazine/Portfolio Amsterdam
 2006 — «la nostalgia di uno squardo perduto» Skira, Milan

Тексты Б.С 
 FOTO-VIDEO. — 2004. — № 6.Борис Савельев. О Вячеславе Тарновецком

Источники 
 Парлашкевич Н. Савельев Борис. Угол зрения // Советское фото. — 1978. — № 11.

Примечания

Ссылки 
 «Boris Savelev /Борис Савельев Photographer» Персональный сайт
 Boris Savelev, Anahita Photo Archive
 «Борис Савельев», ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА, сайт МДФ
 Борис Савельев «КВАДРАТЫ. 1974—1984»
 «Фильм о Борисе Савельеве»

Современные художники России
Выпускники Московского авиационного института